

Persone 
 Alejandro Vigil – pallavolista spagnolo
 Olga Vigil – ex cestista cubana
 Tim Vigil – fumettista statunitense

Televisione 
 Vigil - Indagine a bordo – miniserie televisiva britannica del 2021

Altro 
 Vigil – singolo dei Zeal & Ardor del 2020
 Comatose Vigil – gruppo musicale russo

Pagine correlate 
 The Vigil